Garden City Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Garden City Township (Kansas)
 Garden City Township (Minnesota)